GRD est un code qui peut signifier :
 Grenade,
 selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-3,
 selon la norme ISO 3166-1 alpha-3 (liste des codes pays) ;
 , un aéroport à usage public appartenant au comté et situé à Greenwood, en Caroline du Sud, aux États-Unis, selon la liste des codes AITA des aéroports/G ;
 drachme, l'ancienne monnaie de la Grèce, selon la norme ISO 4217 (liste des codes des monnaies) ;
 Groland, un pays de fiction, parodiant la France.

GRD est un sigle qui peut signifier :
 gestion de la relation décisionnelle,
 gestionnaire du réseau de distribution, pour les réseaux d'électricité, de gaz naturel, d'eau potable, etc.
 Gauche républicaine démocratique, un groupe parlementaire français.
 Groupe romand de documentation, une association réunissant des professionnels de l’information documentaire, en particulier ceux de la documentation de la Suisse francophone.

GRD est une abréviation qui peut signifier :
 garde, un grade militaire correspond à un gendarme dans la Garde républicaine.

Code